«Золотая осень» — название нескольких картин:
 «Золотая осень» — картина Ильи Остроухова, написанная в 1886 году.
 «Золотая осень» — картина Ивана Шишкина, написанная в 1888 году.
 «Золотая осень» — картина Василия Поленова, написанная в 1893 году.
 «Золотая осень» — картина Исаака Левитана, написанная в 1895 году.
 «Золотая осень» — картина Исаака Бродского, написанная в 1913 году. См. также 
 Бабье лето — длительный период тёплой и сухой погоды в конце сентября или в первой половине октября в Европе и Северной Америке. Связан с устойчивым антициклоном, именуемый также Золотой осенью.